R3 steht für:
 Hessischer Radfernweg R3, einer von neun Radfernwegen in Hessen
 Rychlostní silnice 3, eine tschechische Schnellstraße
 R3 (Slowakei), eine slowakische Schnellstraße
 R3 (Belgien), eine belgische Autobahn
 Hartman R3 Carrier, ein Mehrzweckschiffstyp
 Leica R3, eine Spiegelreflexkamera
 Ravon Nexia R3, ein usbekisches Pkw-Modell
 Renault 3, ein französisches Pkw-Modell
 Yamaha YZF-R3, ein Motorrad von Yamaha
 , dreidimensionaler Raum
 R3, ein Software-Unternehmen, das sich mit Distributed-Ledger-Technologie beschäftigt

R 3 steht für:
 BMW R 3, ein Motorrad von BMW

R-3 steht für:
 Tupolew R-3, ein sowjetisches Ganzmetallflugzeug
 Wympel R-3, eine sowjetische Luft-Luft-Rakete
 R-3 (Mittelstreckenrakete), GRAU 8А67, Projekt einer sowjetischen Mittelstreckenrakete

R/3 steht für:
 SAP R/3, das Hauptprodukt des deutschen Software-Unternehmens SAP AG

R3